Bertoletti ist der Familienname folgender Personen: 

 Augustin Bertoletti (1775–1846), französischer General italienischer Abstammung 
 Simone Bertoletti (* 1974), italienischer Radrennfahrer